Bregenbach ist ein geographischer Name im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg:

Orte:
 Bregenbach (Furtwangen im Schwarzwald), Zinken der Stadt Furtwangen im Schwarzwald
 Hammereisenbach-Bregenbach, Stadtteil von Vöhrenbach

Gewässer
 Bregenbach (Heubach), rechter Zufluss des Heubachs (rechter Oberlauf der Wilden Gutach) beim Behahof (Stadt Furtwangen im Schwarzwald)